Röda Kvarn, qui signifie « moulin rouge » en suédois, peut faire référence au nom de différentes salles de cinéma en Suède, dont :
 le Röda Kvarn, à Borås,
 le Röda Kvarn, à Halmstad,
 le Röda Kvarn, à Helsingborg,
 le Röda Kvarn, à Örebro,
 le Röda Kvarn, à Övertorneå,
 le Röda Kvarn, à Stockholm.

Salle de cinéma en Suède